Oluwaseyi Babajide Ojo (ur. 19 czerwca 1997 w Hemel Hempstead) – angielski piłkarz nigeryjskiego pochodzenia występujący na pozycji napastnika lub pomocnika w walijskim klubie Cardiff City oraz w reprezentacji Anglii do lat 19. Wychowanek Milton Keynes Dons, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Wigan Athletic, Wolverhampton Wanderers oraz Fulham.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 7 kwietnia 2018 r.

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Angielscy piłkarze
Brytyjczycy pochodzenia nigeryjskiego
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Wigan Athletic F.C.
Piłkarze Wolverhampton Wanderers F.C.
Piłkarze Fulham F.C.
Piłkarze Stade de Reims
Piłkarze Rangers F.C.
Piłkarze Cardiff City F.C.
Urodzeni w 1997